Nikolai Schukow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Schukow (Handballspieler) (1960–2006), russischer Handballspieler
 Nikolai Nikolajewitsch Schukow (1908–1973), sowjetischer Grafiker

Siehe auch:
 Nikolai Schukoff (* 1969), österreichischer Opernsänger (Tenor)